William Oldham ist der Name folgender Personen:

* William Kavanaugh Oldham (1865–1938), US-amerikanischer Gouverneur

Siehe auch:
 Williamson Simpson Oldham (1813–1868), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Will Oldham (* 1970), US-amerikanischer Songwriter